Riessia är ett släkte av svampar. Riessia ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Riessia